La saison 2008 de Premier-Liga est la dix-septième édition de la première division kazakhe.

Lors de cette saison, le FK Aktobe a conservé son titre de champion face aux 13 meilleurs clubs kazakhs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les seize clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux quinze autres.

La Coupe Intertoto ayant vu sa dernière édition en 2008, seules trois places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la quatrième place étant celles du vainqueur de la Coupe du Kazakhstan 2008.

Le FK Aktobe a été sacré champion du Kazakhstan pour la troisième fois.

Qualifications en coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le  de qualification des champions de la Ligue des champions 2009-2010.

Le FK Aktobe ayant remporté la Coupe du Kazakhstan, le second a récupéré la première des trois places en Ligue Europa 2009-2010. Les deux autres places en Ligue Europa sont revenues au troisième du championnat et au finaliste de la Coupe du Kazakhstan. À noter que ces deux  dernières places ne qualifiaient que pour le premier tour de qualification, et non pour le deuxième comme la précédente.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

En cas d'égalités pour des places à enjeux, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Kazakhstan de football

Championnat du Kazakhstan de football
Kazakhstan
Football